Сержипи
 Сержипи — штат в Бразилии.
 Сержипи — река в Бразилии.
 «Сержипи» — бразильский футбольный клуб.

См. также